2 miejscowości w Polsce: 
 Łączno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg 
 Łączno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo